La Gamma Ethniki 2019-2020 è stata la 1ª edizione del quarto livello del campionato greco di calcio con questa denominazione, infatti, in seguito alla riforma dei campionati, da quest'anno slitta come denominazione per il quarto livello del calcio greco, mentre il secondo livello è stato chiamato Souper Ligka 2, in seguito alla ristrutturazione del campionato greco di calcio. Mentre la Football League che precedentemente era il secondo livello slitta a terzo livello.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2020-2021
      Retrocesse nei Campionati regionali 2020-2021

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2020-2021
      Retrocesse nei Campionati regionali 2020-2021

Gruppo 3

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2020-2021
      Retrocesse nei Campionati regionali 2020-2021

Gruppo 4

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2020-2021
      Retrocesse nei Campionati regionali 2020-2021

Gruppo 5

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2020-2021
      Retrocesse nei Campionati regionali 2020-2021

Gruppo 6

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2020-2021
      Retrocesse nei Campionati regionali 2020-2021

Gruppo 7

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Football League 2020-2021
      Retrocesse nei Campionati regionali 2020-2021

Gruppo 8

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse alla poule promozione
      Ammesse alla poule salvezza

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Poule promozione

Legenda:
     Ammesso in Football League 2021-2022

Poule salvezza

Note

Voci correlate 
 Souper Ligka Ellada 2019-2020
 Souper Ligka Ellada 2 2019-2020
 Football League 2019-2020
 Kypello Ellados 2019-2020

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2019
Calcio nel 2020